

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Ruszki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Osięciny 
 Ruszki – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno
 Ruszki – część wsi Janów w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Młodzieszyn